

События 
  Консулы Луций Генуций Авентинский (плебей) и Квинт Сервилий Агала (патриций).
 Моровое поветрие. Умерли цензор, курульный эдил, три народных трибуна. Умер Марк Фурий Камилл.
 365/364 — Афинский архонт-эпоним Хион.
 Дело об Оропе в Афинах. Виновником потери города признаётся Каллистрат, один из главных сторонников компромиссов в афинской политике.
В Фивах ведётся большая работа по созданию собственного флота.
 Агесилай отправляется на службу к сатрапу Сирии Ариобарзану.
 Аркадский союз начинает войну с Элидой из-за пограничной Трифилии. Эта война перерастает в ожесточённую борьбу за обладание Олимпией и её богатыми храмами. Аркадцы овладевают Олимпийским холмом и оставляют здесь свой гарнизон.
 Афинский стратег Ификрат отправляется во Фракию и сражается с фракийским царём Котисом, пытавшимся изгнать афинян из Сеста.
 Афинский стратег Тимофей изгоняет гарнизон персидского царя с Самоса и заселяет его афинскими колонистами.
 Ок. 365 — Беотийцы поссорились с ахейцами и аркадцами.
 Сводный брат Птолемея Пердикка убил его и стал царём Македонии.
 365—359 — Царь Македонии Пердикка III, сын Аминты.
 365—358 — Великое восстание сатрапов в Персии. Сатрап Сирии Ариобарзан, сатрап Каппадокии Датам, сатрап Армении Оронт, фараон Тах, финикийские города, киликийцы, писидийцы и ликийцы.
 Платон возвратился в Афины.

Скончались 
 Марк Фурий Камилл (род. ок. 447), полководец эпохи ранней Римской республики.

См. также